Фарельонес () — деревня и горнолыжный курорт, расположенный в 36 км от столицы Чили, Сантьяго. Появился в 1930-х годах в небольшой Андской долине  неподалёку от других курортов, таких как  Валье Невадо, Ла Парва и Эль-Колорадо.

Расположение 
Находится в коммуне Ло-Барнечеа на высоте 2340 м над уровнем моря.

Ссылки 
 Сайт деревни Фареллонес
Дорога на Фареллонес
Города Чили
Туризм в Чили